Stagiaire (frz. Praktikant) steht für:

 einen Radrennfahrer als Praktikant in einem Radsportteam, siehe Stagiaire (Radsport)
 eine Art der beruflichen Weiterbildung in der Schweiz, siehe Volontariat#Situation in der Schweiz

Siehe auch:
 Praktikant
 Trainee
 Neoprofi

fr:Stagiaire